Фирса́нов — славянская фамилия; имеет женскую форму Фирсанова.
 Фирсанов, Артём Валерьевич (род. 1996) — российский режиссёр.
 Фирсанов, Кондратий Филиппович (1902—1993) — начальник Управления НКВД по Орловской области, генерал-майор.
 Фирсанов, Сергей Николаевич (род. 1982) — российский шоссейный велогонщик.

 Фирсанова, Вера Ивановна (1862—1934) — крупная московская домовладелица, предпринимательница и меценат.